Зоси́ма Петро́вич Сини́цкий ( — ) — советский тяжелоатлет и тренер по лёгкой атлетике.

Заслуженный мастер спорта СССР (1945), заслуженный тренер СССР (1956). Судья всесоюзной категории (1937).

Выступал за Гомель (по 1926), Москву (1927). Тренировал в Харькове (по 1941), Киеве (с 1947).

Чемпион СССР по тяжёлой атлетике 1926 в полутяжёлом весе. Как тренер подготовил ряд известных легкоатлетов, в том числе олимпийского чемпиона Виктора Цыбуленко. Более 40 лет заведовал кафедрой лёгкой атлетики в Харьковском и Киевском институтах физической культуры.

Биография 

Родился в Белоруссии. Занимался тяжёлой атлетикой, стал чемпионом СССР 1926 года. В 1927 году, поступив в Государственный центральный институт физической культуры, переехал в Москву. Там перешёл в лёгкую атлетику, однако серьёзных успехов не добился — лучшими его достижениями были 5-е места в метаниях на чемпионатах СССР.

По окончании института был направлен в Харьков, где возглавил кафедру лёгкой атлетики в недавно созданном Харьковском институте физической культуры.

Синицкий ввёл в тренировочную практику легкоатлетов (в том числе и женщин) занятия со штангой, за что был подвергнут жёсткой критике. Однако результаты говорили сами за себя: чемпионами СССР по метаниям стали его ученики Александр Шехтель и Зоя Синицкая (1909—1996; супруга Синицкого), занимавшийся по его методике в Киеве Александр Канаки. Обобщить результаты своей работы Синицкий предполагал в диссертации, которую не успел представить к защите из-за войны.

В начале Великой Отечественной войны Синицкие пешком эвакуировались в Закавказье. В военкомате Зосима получил направление в госпиталь, где руководил процедурным кабинетом.

После войны Синицкий некоторое время работал доцентом в Институте имени Лесгафта в Ленинграде, в 1946 году в качестве одного из тренеров сборной выезжал на чемпионат Европы в Осло. В 1947 году он вернулся в институт, перебазировавшийся в Киев, и снова возглавил кафедру лёгкой атлетики.

Вскоре вновь его ученики стали чемпионами СССР: Евгений Буланчик — в беге на 100 м с барьерами, Канаки — в новом для себя метании молота, Пётр Денисенко — в прыжках с шестом. А в 1954 году пришли крупные первые международные успехи: Надежда Коняева стала рекордсменкой мира в метании копья, а Буланчик победил на чемпионате Европы. Вершиной же тренерской карьеры Синицкого стала олимпийская победа 1960 года копьеметателя Виктора Цыбуленко.

Умер 14 декабря 1994 года; похоронен на Байковом кладбище Киева.

Спортивные достижения

Тренер 
 Воспитанники
 Синицкая, Зоя Александровна — чемпионка Международной рабочей олимпиады 1937 в метании диска, толкании ядра и троеборье.
 Буланчик, Евгений Никитич — чемпион Европы 1954 в беге на 110 м с барьерами.
 Коняева, Надежда Ефимовна — бронзовый призёр ОИ 1956, ЧЕ 1954, установила 3 РМ (1954) в метании копья.
 Цыбуленко, Виктор Сергеевич — олимпийский чемпион 1960, серебряный призёр ЧЕ 1962, бронзовый призёр ОИ 1956 в метании копья.

Библиография 
 Лёгкая атлетика / Сост. З. П. Синицкий. — Киев: Здоров’я, 1978. — 164 с.

Примечания

Литература 
 
 
 Публикации Зосимы Синицкого в Центральной отраслевой библиотеке по физической культуре и спорту РФ
 ОТКЗ 

Родившиеся в Белоруссии
Тяжелоатлеты СССР
Тренеры СССР по лёгкой атлетике
Заслуженные мастера спорта СССР
Заслуженные тренеры СССР
Судьи СССР по лёгкой атлетике
Судьи всесоюзной категории
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма
Преподаватели Университета имени Лесгафта
Преподаватели Национального университета физического воспитания и спорта Украины
Похороненные на Байковом кладбище